Kunar kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Konar (provins), 
 Kunar (flod), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar